Ви́ктор Ива́нович Овчаре́нко:
 Овчаренко, Виктор Иванович (1943—2009) — российский философ, социолог, историк и психолог, преподаватель.
 Овчаренко, Виктор Иванович (1952—2022) — российский учёный-химик и педагог, академик РАН (2016).